Verband steht für:

 Verband (Medizin), Wundauflagen am Körper und weitere Bedeutungen
 Verband (Verkehr), Zusammenschluss von Verkehrsteilnehmern
 Verband (Militär), Truppenteil, der mehrere Einheiten oder weitere Verbände zusammenfasst
 Verband (Recht), Vereinigung von Vereinen oder anderen Körperschaften
 Verband (Soziologie), sozialer Zusammenschluss
 Verband (Mathematik), mathematische Struktur
 Verband (Pflanzensoziologie), Übereinheit von Pflanzengesellschaften
 Verlegen im Verband, Anordnung von Steinen innerhalb von Mauerwerken, siehe Mauerwerksverband
 Pflasterverband, Anordnung von Steinen innerhalb eines Steinpflasters, siehe Pflaster (Bodenbelag) #Pflasterverbände

Siehe auch:
 Sportverband (Zusammenschluss)

 Verbindung (Begriffsklärung)
 Verbund (Begriffsklärung)